Lincoln Village kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lincoln Village (Californië)
Lincoln Village (Ohio)